Оддармеантье́й ( — kʰaet ʔotdaːmiencey) — провинция (кхет) на северо-западе Камбоджи. Площадь — 6 158 км², население — 185 443 чел. (2008). Административный центр — Самроунг.

Административное деление 
Территория провинции включает 5 округов (срок), 24 коммуны (кхум) и 227 деревень (пхум):

Округа и коммуны 
1 Анлонгвэнг (, ISO 3166-2: KH.OC.AV 2201):

2 Бантеайампиль (, ISO 3166-2: KH.OC.BA 2202):

3 Тьонгкаль (, ISO 3166-2: KH.OC.CK 2203):

4 Самроунг (Самраонг, , ISO 3166-2: KH.OC.SR 2204):

5 Трапеангпрасат (, ISO 3166-2: KH.OC.TP 2205):

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Руководство провинции и демографические данные
 Административное деление провинции Оддармеантьей

Провинции Камбоджи